Theel steht für:
 Theel, Bach im Saarland

Theel ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Theel (* 1940), deutscher Politiker (SED, PDS, Die Linke)
 Torsten Theel (* 1959), deutscher Künstler und Metallgestalter